Republic kan syfta på:

 Republic – ett studioalbum från 1993 av New Order
 Republic Aviation – en amerikansk flygplanstillverkare 1931–1965
 Republic (band) – ett ungerskt rockband, bildat i Budapest 1990
 Republic, Missouri – stad i Christian County, och Greene County i USA
 S/S Republic – ett fartyget